Die siebte Ausgabe des COSAFA-Cups, offiziell COSAFA Castle Cup 2003, fand vom 25. Mai bis zum 27. September 2003 statt. Acht Mannschaften aus dem süd-afrikanischen Raum spielten hier um den Titel des Südafrikameisters. Simbabwe gewann seinen zweiten Titel. Die Vorrunde fand vom 22. Februar bis zum 20. April statt.

Spielmodus 

Für die Endrunde des Turniers waren die vier Bestplatzierten des letzten Turniers automatisch qualifiziert. Die restlichen acht Teilnehmer spielten in der ersten Runde, deren vier Sieger sich für die Endrunde qualifizierten. Das Turnier wurde im k.O.-System fortgeführt.

1. Runde/Qualifikation 

Die 1. Runde fand vom 22. Februar bis zum 20. April 2003 statt. Madagaskar, Botswana, Mosambik und Simbabwe konnten sich für die Endrunde qualifizieren.

|}

Endrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 
 COSAFA Cup 2003 bei RSSSF, abgerufen am 3. September 2020 (englisch).

Fußballveranstaltung 2003